Gerpott ist der Familienname der folgenden Personen:

 Fabiola Gerpott (* 1988), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Torsten J. Gerpott (* 1958), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Wilhelm Jacob Gerpott (1827–1888), Rittergutsbesitzer, Beigeordner, Ehrenbürgermeister und vertretungsweise Landrat des Kreises Kleve